Elsgraben ist ein geographischer Name

Gewässer:
 Elsgraben (Fauler See), ehemaliger Kanal von der Spree bei Ruhleben zum Faulen See und weiter linksseits zur Havel bei Tiefwerder, beide Orte in Berlin
 Elsgraben (Gurk), linker Zufluss der Gurk bei Wiendorf, Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Elsgraben (Ohrn), linker Zufluss der Ohrn vor Oberhöfen, Gemeindeteil Harsberg, Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Ort:
 Elsgraben, Ortschaftsbestandteil von Garzern, Gemeinde Sankt Georgen am Längsee, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten; siehe Garzern (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee)#Ortschaftsbestandteil Elsgraben

Siehe auch:
 Elsbach